Nationaalsocialistische black metal
 Nederlandsche Stoomboot Maatschappij